Stereofone ist ein deutscher Entwickler und Hersteller von Stereoanlagen und Lautsprecher für den Heimbereich. Gegründet wurde er 1994 in Bayreuth.

Modelle 

 2003: Dura
 2004: Anima
 2004: Bona
 2004: Cara
 2005: Erda
 2005: Gral
 2011: Sidestep
 2012: Sideway
 2012: Ripper
 2017: Lautboard (passiv)
 2019: Lautboard (aktiv)

Weblinks 
Website Stereofone

Gegründet 1994
Unternehmen (Bayreuth)